Miseration — шведский дэт-метал-коллектив, организованный в 2006-м году. В основном их лирика посвящена теме внутренней борьбы и религиозных конфликтов. На данный момент творчество группы представлено тремя полноформатными альбомами. Коллектив является одним из многих проектов Яни Стефановича и бывшего вокалиста Scar Symmetry Кристиана Альвестама; например, оба играли в группе Solution .45. Первый альбом группы Miseration — Your Demons — Their Angels был выпущен 20 сентября 2008 года.

The Mirroring Shadow 
Miseration закончили запись своего второго альбома, который был назван The Mirroring Shadow, который они записали на студии Panic-Room с продюсером Томасом «Plec» Йоханнсон. Альбом был выпущен под лейблом Lifeforce records 16 ноября 2009 года. Кристиан сообщил, что альбом включит в себя от восьми до десяти песен.

Будущие релизы 
Вокалист Miseration, Кристиан Альвестам, анонсировал третий альбом группы, планируемый на осень 2011 года.

Участники 
 Кристиан Эльвестам (2006 — настоящее время) — ведущий вокалист
 Рольф «Stuka» Пилве (2006 — настоящее время) — ударные
 Яни Стефанович (2006—2010, 2011 — настоящее время) — ведущий гитарист, бас-гитарист, ударные
 Маркус «skägget» Бертилссон (2006 — настоящее время) — гитара

Бывшие участники 
 Тобиас Алпадие (2010—2011) — гитара
 Йохан Иленстранд (2006—2011) — бас-гитара

Дискография 
 Your Demons — Their Angels (2007)
 The Mirroring Shadow (2009)
 Tragedy Has Spoken (2012)
 Black Miracles and Dark Wonders (2022)

Примечания 

Дэт-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году